Ur eller UR kan syfta på:

 Ur – ett instrument som visar aktuell tid eller som kan mäta ett tidsintervall
 Urmakare – yrkesbeteckningen på en person som tillverkar, reparerar eller underhåller ur
 Urverk – ett finmekaniskt system för att visa tiden
 Fickur – ett ur som bärs i fickan
 Väggur – ett ur som hänger på väggen
 Armbandsur –  ett ur som bärs i ett band runt handleden
 Uroxe – ett utdött oxdjur som nuvarande tamboskap härstammar från
 UR – svenskt public service-bolag med radio och TV i allmänhetens tjänst, se Utbildningsradion
 ur – ISO 639-1-kod för språket urdu
 ur – en preposition och ett adverb
 Ur_ – isländsk opera av Anna Þorvaldsdóttir
 ''Ur (diktsamling) – en diktsamling av Agnes Lidbeck, 2018
 Ur (superkontinent) – en superkontinent som bildades för 3 miljarder år sedan
 Ur, Mesopotamien – forntida stad

Geografi

Frankrike 
1 Ur, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Irak 
2 Ur, Mesopotamien, fornlämning, Dhi Qar, Nassriya District, 

Robotskapade Irakförgreningar